Bangladesh League (2008/2009) była 2. edycją Bangladesh League – najwyższą piłkarską klasą rozgrywkową w Bangladeszu. W rozgrywkach wzięło udział 11 drużyn, grając systemem kołowym. Sezon rozpoczął się 13 września 2008, a zakończył 17 lutego 2009. Tytuł obroniła drużyna Dhaka Abahani.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Bangladesh League

Bibliografia 
 

2008 w piłce nożnej
2009 w piłce nożnej
Rozgrywki piłkarskie w Bangladeszu
2008 w Bangladeszu
2009 w Bangladeszu